(pouvant se traduire en français par ) peut faire référence à :
, une édition limitée de luxe de l',
 , une bande-dessinée de trois numéros éditée par ,
, cheval de course gagnant de l'Ascot Gold Cup de 2005,
 , train opéré entre St. Louis et Kansas City (Missouri) par le Missouri Pacific Railroad,
 , train opéré entre Buffalo et Chicago par la New York, Chicago and St. Louis Railroad,
 (1918-1919), un navire de la Navy américaine.

Voir aussi 

, un ancien casino de Las Vegas possédé par Benny Binion.